Colonial Acres ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colonial Acres (Maryland)
 Colonial Acres (Massachusetts)
 Colonial Acres (New York)